Вострецово — название населённых пунктов в России:

 Вострецово — село в Бураевском районе Башкортостана.
 Вострецово — село в Красноармейском районе Приморского края.
 Вострецово — село в Охотском районе Хабаровского края.

См. также 
 Вострецов